Jméno a příjmení Jiří Vlach nosí více osobností:

 František Vlach (bankéř) (1849–1920) – český bankéř, generální ředitel pojišťovny a banky Slávie
 František Vlach (kněz) (1887–1958) – český římskokatolický kněz
 František Vlach (sochař) (* 1941) – český sochař

Související články 
Vlach